Mit Ziellandprinzip ist gemeint:
 Ziellandprinzip (EU-Recht)
 Ziellandprinzip (Übersetzungen)